Název Olešnický potok má více vodních toků:

 Olešnický potok (přítok Alby) – pravostranný přítok Alby v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Olešnický potok (přítok Cidliny) – pravostranný přítok Cidliny v okrese Hradec Králové
 Olešnický potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem
 Olešnický potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okrese Havlíčkův Brod